MBM (architectenbureau), Spaans/Catalaans architectenbureau o.l.v. Oriol Bohigas i Guardiola
 MBM (Formule 1), een voormalig autoraceteam
 MBM (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 MBM Automobile, een Zwitserse constructeur van racewagens